Молда́вский лей (, мн.ч. lei) — денежная единица Молдавии, состоящая из 100 баней (, мн.ч. bani). Буквенный код ISO 4217 — MDL, цифровой — 498, официальный символ — L.

Лей был введён в обращение в период с 29 ноября по 2 декабря 1993 года, сменив купоны и советские рубли. На середину 2018 года представлен девятью номиналами банкнот: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 леев, а также девятью номиналами монет: 1, 5, 10, 25 и 50 баней, 1, 2, 5 и 10 лея.

На территории Приднестровья, не контролируемой молдавскими властями, в обращении находится собственная денежная единица — приднестровский рубль.

История 
Основную роль на внутреннем и внешнем рынке Молдавского княжества играли иностранные серебряные и золотые монеты: дукаты, флорины, злотые и другие. В XVII веке на Балканы и в Молдавию проникла нидерландская монета лёвендальдер, на которой был изображён лев. Жители Молдавии называли эти монеты «lei» — «львы». В 1867 году это название получила валюта независимой Румынии.

В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов территория Бессарабии была оккупирована Российской империей, и в связи с острой нехваткой разменных денег был начат выпуск медных монет номиналом 3 денги (пара) и 3 копейки (2 пары). По Кючук-Кайнарджийскому миру Бессарабия в 1774 году была возвращена Османской империи, но уже в 1812 году, по Бухарестскому мирному договору вошла в состав России, образовав Бессарабскую губернию, а денежной единицей на территории между Прутом и Днестром стал рубль.

В 1918 году, после революционных событий в России, территория нынешней Молдавии вошла в состав Королевства Румыния, частью которого она оставалась до 2 августа 1940 года. Денежной единицей на данной территории в это время был румынский лей. Затем, в соответствии с секретным дополнительным протоколом к пакту Молотова — Риббентропа, Молдавия была передана Румынией СССР, но менее чем через год, 26 июля 1941 года, вновь вошла в состав Румынии после отступления советских войск в первые дни Великой Отечественной войны.

На протяжении Второй мировой войны денежная система Бессарабии пребывала в хаотичном состоянии: друг друга попеременно сменяли либо находились одновременно в обращении советские рубли, оккупационные рейхсмарки и румынские леи. Планировалось, но не было осуществлено введение специальной валюты — лея Института внешнего финансирования. После Ясско-Кишинёвской операции к сентябрю 1944 года территория Молдавской ССР была возвращена в состав Советского союза, и через некоторое время единственным законным средством платежа стал рубль СССР.

Ещё до провозглашения независимости Молдавии, 11 июня 1991 года, Республиканское отделение Госбанка СССР было преобразовано в Национальный банк Молдовы, а вскоре было принято и решение о разработке национальной валюты. В качестве временной меры стабилизации денежного обращения в условиях острой нехватки наличности и роста цен из-за экономического кризиса в дополнение к обращавшимся на территории Молдавии советским рублям в марте — апреле 1991 были введены так называемые карточки потребителя (), которые можно было нарезать на купоны разного номинала. Для оплаты товаров и услуг к сумме в рублях нужно было приложить эквивалентную сумму в купонах. Аналогичные меры на постсоветском пространстве были предприняты в Белоруссии, Узбекистане и на Украине.

10 июня 1992 в обращение была введена временная валюта — молдавский купон. В 1992—1993 годах состоялся выпуск банкнот номиналом 50, 200, 1000 и 5000 купонов, которые обращались параллельно с советскими рублями в соотношении 1:1. Тем временем в России была проведена денежная реформа, в ходе которой было прекращено обращение билетов Госбанка СССР и Банка России образца 1961—1992 годов. С целью защиты экономики Молдавии от гиперинфляции, которая могла быть вызвана неконтролируемым поступлением в республику переставшей обращаться в РФ рублёвой наличности, 29 ноября 1993 года купон был заменён леем, уже со 2 декабря 1993 ставшим единственным законным средством платежа. Обмен производился по курсу 1 лей = 1000 купонов, средства свыше 75 леев зачислялись на личные депозитные счета.

Дизайн банкнот был разработан молдавским художником , монет первого выпуска — румынским гравёром , инициалы или монограмма которого размещались на всех монетах, кроме 1 лея и 50 баней нового образца, до 2003 года. На официальном сайте НБМ для иллюстрации монеты в 1 бань используется отредактированное изображение монеты 1993 года, на котором стёрты инициалы гравёра, однако в реальности таких монет не существовало.

В 2016 году в Кишинёве недалеко от здания Национального банка был открыт памятник монете 1 бань.

Монеты

Монеты образца 1993—1997 года 
Разменные молдавские монеты носят название «бань» («бан»), все они, кроме монеты в 50 баней, изготовлены из алюминия. 50 баней 1993 года также изготавливались из алюминия, но со 2 февраля 1998 стали чеканиться из плакированной латунью стали. В 1992—1993 годах выпускались монеты номиналом 1 и 5 леев из плакированной никелем стали, которые затем были изъяты из обращения, так же как и алюминиевая монета в 50 баней, поскольку при высоком курсе лея в начале 1990-х и низком качестве изготовления самих монет они в широких масштабах подделывались фальшивомонетчиками в ущерб обращению. Монеты в 50 баней из латуни чеканятся на Чешском монетном дворе, все остальные — на Румынском.

На аверсе монет — герб и название государства, дубовая ветвь (кроме монет в 50 баней из латуни и 5 леев), на реверсе — номинал, год выпуска и логотип НБМ, у монет в 5, 25 и 50 баней также растительный орнамент. Изображения на аверсе и реверсе повёрнуты друг относительно друга на 180°.

К середине второго десятилетия XXI века монета номиналом 1 бань практически выведена из денежного обращения из-за своей низкой стоимости (≈ 4 копейки), в розничной торговле цены обычно округляются до 5, а то и до 10 баней. Национальный банк изучает возможность прекратить выпуск монет номиналом 1 и 5 баней, поскольку они перестали выполнять ощутимую роль при расчётах наличными.

Монеты образца 2018 года 
С целью улучшения качества денежного обращения 28 февраля 2018 НБМ объявил о выпуске новых монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. 1 и 2 лея стали поступать в обращение в апреле 2018 года, 5 и 10 леев появились в 2019 году. В дальнейшем предполагается замещение этими монетами банкнот соответствующего номинала, которые подвергаются быстрому износу.

На аверсе новых монет размещены изображение герба и название государства. При размещении рядом четырёх монет по аверсу складывается стилизованное изображение герба Молдавского княжества со средневековыми геральдическими элементами (месяц, звезда и Солнце, княжеская корона, геральдическая роза и княжеский щит Стефана Великого). На реверсе монет изображены номинал и год выпуска, аббревиатуры «BNM» ( — Национальный банк Молдовы) и «RM» ( — Республика Молдова). Изображения на реверсах монет складываются в герб Молдавии. Подобный дизайн был ранее использован на монетах Великобритании образца 2008 года. В отличие от монет предыдущего выпуска, изображения на аверсе и реверсе ориентированы соосно друг другу.

Памятные и инвестиционные монеты 

Национальный банк Молдовы выпускает памятные и юбилейные монеты из драгоценных (золото — номиналами 100 и 200 леев и серебро — номиналами 10, 20, 50 и 100 леев) и недрагоценных металлов (латунь с никелевым покрытием — номиналом 10 леев). По состоянию на май 2018 года было выпущено 135 разновидностей монет, в том числе 2 из латуни с никелевым покрытием, 57 из серебра 925 пробы, 61 из серебра 999 пробы и 15 из золота 999 пробы. Основная часть памятных монет посвящена историческим и культурным деятелям, а также достопримечательностям Молдавии. Также выпускаются монеты, связанные с историческими событиями, объектами из Красной книги и культурой молдавского народа.

Инвестиционные монеты по состоянию на 2018 год в Молдавии не выпускались.

Наборы монет 
Первый официальный набор циркуляционных монет в буклете был выпущен в 2006 году к 15-летию Национального банка. Он содержит монеты в 1 бань 2004; 5, 10 и 25 баней 2005; 50 баней 2003 года и памятную монету «Праздник вина» 2003 года.
В 2019 году, в связи с вводом в обращение новых монет, НБМ выпустил 5000 наборов-буклетов, в которых монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 леев представлены в пластиковых капсулах.

Банкноты

Первый лей 
Первые банкноты Молдавии были отпечатаны в Румынии в типографии Национального банка. На лицевой стороне размещены портрет Стефана III и его имя на , герб Молдавии, название центрального банка, номинал, год выпуска, предупреждение об ответственности за подделку и подпись председателя () Национального банка Леонида Талмача, на оборотной — номинал, название государства, вид на Сорокскую крепость, герб Стефана III и первые строки баллады «Миорица» на . Водяной знак в виде геометрического орнамента из ромбов и ломаных линий по всему полю банкноты. Серийные номера вида А.1234 123456, буквенный индекс у каждого номинала свой (от A до C).

Дизайн банкнот этого выпуска был практически идентичен оформлению 5 румынских леев 1966 года, а цвета повторяли цвета молдавского флага. Они продержались в обращении всего несколько месяцев, а после были замещены банкнотами нового образца, отпечатанными уже во Франции.

Второй лей 

На лицевой стороне размещены портрет Стефана III и его имя на , герб и название государства, эмблема НБМ, номинал, год выпуска, предупреждение об ответственности за подделку, подпись председателя () Национального банка Леонида Талмача (банкноты 1992—2009 года) или  (банкноты 2010—2015 годов), первые строки баллады «Миорица» на , окружающие стилизованную букву «V». На лицевой стороне банкнот крупных номиналов дополнительно указано название Национального банка. На оборотной стороне — изображение соответствующего памятника архитектуры, номинал, эмблема и название НБМ, герб Стефана III, стилизованные изображения Бесконечной колонны и колонны Траяна. Водяной знак в виде портрета Стефана III на купонном поле у всех банкнот. Серийные номера вида А.1234 123456, буквенный индекс у каждого номинала свой (от A до I).

На банкнотах даже крупного номинала до выпуска 2015 года по сравнению с банкнотами других современных валют было крайне мало защитных элементов — только скрытая металлизированная защитная нить, встроенные в бумагу волокна и водяной знак с портретом Стефана Великого.

В 2015 году были выпущены модифицированные банкноты номиналом 1 и 100 леев, а также анонсирован выпуск банкнот в 10, 20, 50, 200 и 500 леев, на которых были добавлены защитные элементы: рельефная печать, микротекст и тиснение; металлизированная защитная нить стала шире, и на ней появились аббревиатуры «BNM». Модифицированные 10, 50, 200 и 500 леев появились в обороте в 2017 году, в конце 2017 года к ним добавились ранее не анонсированные 5 леев, а в июне 2018 года — 20 леев.

Памятные банкноты 
29 ноября 2013 года была выпущена памятная банкнота номиналом 200 леев образца 2013 года, посвящённая 20-летию национальной валюты. На лицевой стороне нанесена надпись на  — «20-летие». От банкнот предыдущих выпусков она также отличается дополнительными защитными элементами — микротекстом, рельефной печатью и УФ-люминесценцией. Тираж выпуска — 200 000 шт. Банкноты выпускались в подарочном буклете.

Также существуют банкноты номиналом 1 лей образца 2006 года с круглой золотистой надпечаткой на купонном поле, на которой изображён портрет Стефана Великого, логотип НБМ и надпись на  — «15 лет». 28 ноября 2012 года вице-президент НБМ Э. Тэбырцэ заявила: 
Ранее, 20 мая 2011, в официальном ответе Э. Тэбырцэ на обращение Союза бонистов Москвы сообщалась другая информация:

Оба заявления напрямую не отменяют причастность НБМ к появлению данной банкноты, говоря только о её отсутствии в обращении. В любом случае в дальнейшем НБМ объявил 200 леев 2013 года «первой» памятной банкнотой Молдавии.

Ошибки и неточности 
Молдавские банкноты в течение многих лет печатались с ошибками.

 На оборотной стороне банкнот номиналом 1 и 10 леев всех выпусков до 2006 года включительно в подписи к изображению допущена ошибка — «MÎNĂSTIREA» вместо «MĂNĂSTIREA».
 На оборотной стороне банкнот номиналом 50 леев всех выпусков до 2006 года включительно в подписи к изображению допущены ошибки — «MÎNĂSTIRE HÎRBOVET» вместо «MĂNĂSTIREA HÎRBOVĂȚ».
 На оборотной стороне банкноты номиналом 100 леев 1992 года в подписи к изображению также допущена ошибка — «THIGHINA» вместо «TIGHINA».
 Когда разрабатывался дизайн банкноты в 500 леев, возле Кафедрального собора Кишинёва не было колокольни, хотя она изображена на банкноте. Колокольню взорвали в советское время, а восстановили только в 1997 году, тогда как банкноты с её изображением были уже давно отпечатаны.
 На оборотной стороне банкноты достоинством в 1000 леев изображено здание Администрации президента Республики Молдова, однако подпись под рисунком гласит: «Парламент Республики Молдова». Причина в том, что в 1992 году, когда разрабатывался дизайн этих банкнот, в этом здании действительно размещался Парламент, но потом он переехал в другое здание.

Коллекционирование 
Наиболее редкими и дорогими банкнотами Молдавии являются 20 леев 1992 и 1995 года, которые в качестве UNC оценивались по каталогам на конец 2017 года в 70 и 30 долларов США соответственно, что выше их номинальной стоимости в 67 и 29 раз, следом идут 50 леев 1992 и 2002 по 45 и 30 долларов (в 17 и 12 раз дороже номинала), остальные же банкноты в идеальном состоянии продаются на рынке по цене, превышающей номинал не более чем в 3-5 раз.

Наиболее дорогими коллекционными монетами из тех, которые реализуются в настоящее время НБМ, являются золотые 200 леев 2013 года «20 лет со дня введения национальной валюты» (около 687 долларов США по состоянию на 31 января 2018) и 100 леев 2012 года «555 лет со дня вступления на престол Стефана III Великого» около 678 долларов).

Денежная масса 
По данным НБМ на 31 декабря 2016 года в обращении находилось порядка 1009,25 миллиона монет и банкнот на общую сумму около 18 981,77 млн леев. Общая масса монет, находящихся в обороте в Молдавии, превышает 733 тонны.

Около половины находящихся в обращении банкнот составляют мелкие номиналы — 1, 5 и 10 леев. Введение в 2018—2019 годах монет аналогичных номиналов должно будет способствовать их постепенному замещению, так как новые банкноты печататься не будут, а ранее выпущенные постепенно придут в негодность вследствие износа и будут выведены из обращения.

Режим валютного курса 

При введении в обращение молдавского лея 2 декабря 1993 года обменный курс был установлен в 3,85 лея за 1 доллар США. Во втором десятилетии XXI века в Молдавии используется режим плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики (курсовым якорем) выступают показатели инфляции.

Наиболее сильное падение курса национальной валюты произошло в 1998 году, вслед за дефолтом в России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Bank Note Museum — Banknotes of Moldova
 Numista.com — Coins from Moldova
 Ehobbex.com — Каталог монет Молдовы
 Romanian coins — Coins of the Republic of Moldova and Transnistria
 Fox-Notes.ru — Каталог бумажных денежных знаков (бон). Республика Молдова
 Монеты стран СНГ и Балтии — Молдова

Лей
Деньги Молдавии